Алекса́ндр Миха́йлович Золотарёв: Золотарев, Александр Михайлович (1907—1943) — советский этнограф, педагог.
 Золотарёв, Александр Михайлович (1957—2001) — советский легкоатлет, спринтер.